Dies ist eine Auflistung der Rupes (Furchen) und Rimae (Rillen und Rillengruppen) des Mondes.

Furchen, Risse (Rupes)

Rillen (Rimae)

Rillengruppen (Rimae)

Siehe auch 
 Liste der Maria des Erdmondes
 Liste der Krater des Erdmondes
 Liste der Kraterketten des Erdmondes
 Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes

Weblinks 
 Die Namen der Mondstrukturen
 SNAKEY MAP (mit weiteren Links, engl.)

Rillenstrukturen
Rillenstrukturen
!